Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale José Higueras 3-6, 7-5, 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (terzo turno)
 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Mats Wilander (quarti di finale)
 José Higueras (finale)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Yannick Noah (campione)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Eric Fromm (terzo turno)

 Andrés Gómez (primo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Wojciech Fibak (terzo turno)
 Mark Edmondson (secondo turno)
 Henri Leconte (primo turno)
 Mel Purcell (primo turno)
 Pablo Arraya (terzo turno)
 Christopher Mottram (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1983